Molekulska formula -{C26H28ClNO}- se može odnositi na:

 Klomifen
 Toremifen